

Architettura 
Regno Unito
 Winter Gardens – complesso di edifici di Blackpool, nel Lancashire, in Inghilterra
 Winter Gardens – edificio di Bournemouth, in Inghilterra
 Winter Gardens – edificio di Rothesay nell'Isola di Bute, in Scozia

Geografia 
 Winter Gardens census-designated place della contea di San Diego, in California (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 Winter Garden